Jeff Young peut désigner :
 Jeff Young (1942-2005), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Jeff Young (1962-), un guitariste, ex-membre du groupe Megadeth.